Korres (griechisch Κορρές) ist der Name von:

 Georgios Stylianos Korres (* 1941), griechischer Klassischer Archäologe
 Ioannis Korres (* 1910; † 1990), griechischer Leichtathlet
 Manolis Korres (* 1948), griechischer Bauforscher
 Stylianos Korres (1910–1989), griechischer Klassischer Philologe

 Korres (Unternehmen), griechisches Kosmetikunternehmen
 Korres Engineering, griechisches Ingenieurbüro